TPS может означать:

 TPS (Taiwan Photon Source) — источник синхротронного излучения в National Synchrotron Radiation Research Center, Тайвань.
 Шутер от третьего лица (Third-person shooter) — жанр компьютерных игр.
 Транзакций в секунду (Transactions Per Second) — единица измерения.
 Toyota Production System - производственная система Тойота, созданная компанией «Тойота» и включающая методы, применяемые предприятием для производства товаров и услуг с использованием различных ресурсов, и направленные на обеспечение бездефектного производства со скоростью, соответствующей запросам потребителей, путём устранения потерь.